Бреттон-Вудс дословно переводится с английского Бреттонские леса
 Бреттон-Вудс (город)
 Бреттон-Вудская конференция
 Бреттон-Вудская конференция Сороса (2011)
 Бреттон-Вудская система